Адилов () — фамилия. Имеет женскую форму Адилова.

Известные носители 
 Адилов, Агитай (1941—2012) — заслуженный работник сельского хозяйства Узбекистана, сенатор, Герой Узбекистана.
 Адилов, Альдаир Санжарович (род. 2002) — казахстанский футболист.
 Адилов, Асет Серикович (род. 1985) — казахстанский борец греко-римская стиля.
 Адилов, Ахмет Адилович (1912—1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Адилов, Жексенбек Макеевич (род. 1949) — педагог, ректор Каз НИТУ им. Сатпаева,
 Адилов, Каиржан Наукебаевич (род. 1936) — советский и казахстанский учёный-горняк.
 Адилов, Султан (1898 — ?) — председатель колхоза имени Сталина Свердловского района Бухарской области, Герой Социалистического Труда.
 Адилова, Людмила Фёдоровна (род. 1953) — российский политолог, профессор РГГУ.

См. также 
 Адиль

Примечания